Gran Turismo 4, videójáték
 GT4 Európa-kupa, európai versenysorozat
Közlekedés
 Ferrari GT4, autó
 Toyota Celica GT-Four, autó
 GT4 (villamos), villamos